In 1963/64 werd het zestiende seizoen van de DDR-Liga gespeeld, de tweede klasse van de DDR. SC Neubrandenburg promoveerde voor het eerst naar de DDR-Oberliga, terwijl Dynamo Dresden daar al na één seizoen terugkeerde.

Eindstand

Groep Noord

Topschutters

Groep Zuid

Topschutters

Promovendi Bezirksliga
De 15 kampioenen van de Bezirksliga werden in drie groepen van vijf verdeeld. De twee besten van elke groep promoveerden.

Groep A

Groep B

Groep C

DDR-Liga